Труново — упразднённая деревня на территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского района Ленинградской области.

История 
Деревня не упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года и в «Описании Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам» 1838 года.

ТРУНОВО — деревня поковника Дубельта, по просёлочной дороге, число дворов — 26, число душ — 55 м. п. (1856 год)

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» 1860 года, деревня называлась Труновцы и состояла из 12 крестьянских дворов. К востоку от деревни находилась Бывшая деревня Труновцы.

ТРУНОВИЦЫ (ТРУНОВО) — деревня владельческая при колодцах, число дворов — 19, число жителей: 35 м. п., 48 ж. п.. (1862 год) 

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Бегуницкой волости 4-го земского участка 2-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии 1905 года деревня образовывала Труновское сельское общество.

С 1917 по 1921 год деревня Труново входила в состав Труновского сельсовета Бегуницкой волости Петергофского уезда.

С 1921 года, в составе Рукулицкого сельсовета.

С 1922 года, в составе Коростовицкого сельсовета.

С 1923 года, в составе Гатчинского уезда.

С 1924 года, в составе Местановского сельсовета.

С 1927 года, в составе Волосовского района.

В 1928 году население деревни составляло 125 человек.

По данным 1933 года, деревня входила в состав Местановского сельсовета Волосовского района.

Согласно топографической карте 1938 года деревня насчитывала 22 двора.

C 1 августа 1941 года по 31 декабря 1943 года деревня находилась в оккупации.

С 1 января 1964 года в деревне не было постоянного населения.

По данным 1966 года деревня Труново находилась в составе Местановского сельсовета.

Постановлением правительства Российской Федерации от 21 декабря 1999 года № 1408 «О присвоении наименований географическим объектам и переименовании географических объектов в Ленинградской, Московской, Пермской и Тамбовской областях» деревне было присвоено наименование Труново.

Упразднена 28 декабря 2004 года Областным законом Ленинградской области в связи с отсутствием жителей.

Современное состояние — урочище.

География 
Урочище Труново расположено в северо-западной части района, к западу от автодороги  (Волосово — Керново).

К западу от него находится Карпинское болото.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 36 км.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Волосовского района